Радио «Азаттык» () — киргизская служба Радио «Свобода».

История 
Первая радиопрограмма радио «Свобода» на киргизском языке вышла в эфир 18 марта 1953 года. Первоначально вещала на коротких волнах.

С 1990 года радио «Азаттык» нанимает местных корреспондентов из собственно Киргизии.

С 1991 года действует Бишкекское бюро Радио «Азаттык».

С 1992 года радиопрограммы радио «Азаттык» вещаются на территории Киргизии на УКВ, средних волнах и FM.

С мая 2005 года радио «Азаттык» начало создавать телевизионные проекты, которые выходят на Первом канале Киргизии.

В 1995-1996 годах руководил Бишкекским бюро Радио «Азаттык» Салижан Жигитов.

Литература 
 Азамат Алтай (1920—2006): Азаттык менен демократиянын жарчысы: (Азамат Алтайдын 90 жылдыгына арналган жыйнак) / Башкы редактору, кириш сөзүнүн автору Т. К. Чоротегин. Эскерүүлөрдүн редакторлору: В.Сагындык кызы Жуматаева, С.Жумагулов, К.Чекиров, Т.Чоротегин. Рецензент А.Капай уулу Койчиев. — Бишкек: Интерполиграф, 2010. — 320 бет, сүрөттөр. — ISBN 978-9967-26-039-9..

Ссылки 
 http://rus.azattyk.org/
 http://www.azattyk.kg/

Радио «Свобода»
Радиостанции Киргизии
Радиостанции, начавшие вещание в 1953 году